A kedvenc (1989), Jack Smight filmje
A kedvenc (2018), Jórgosz Lánthimosz filmje